

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Malinie – część miasta Pleszew
 Malinie – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Chrzanów 
 Malinie – część wsi Idzikowice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Malinie – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 
 Malinie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Malinie – przysiółek wsi Zagrody w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Inne 
 Malinie – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Zobacz też 
 Malin, Malina, Maliniak, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka, Maliny